Сергей Владимирович Киров (4 февраля 1978, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник. Выступал за сборную Казахстана.

Биография 
Сергей Киров родился 4 февраля 1978 года в Алма-Ате.

Играл в футбол на позиции защитника. Профессиональную карьеру начал в 1996 году в составе «Кайнара» из Талды-Кургана, выступавшего в высшей лиге чемпионата Казахстана. В течение сезона провёл 22 матча.

В 1997 году перешёл в алма-атинский «Кайрат», но сыграл в его составе только по одному матчу в чемпионате и Кубке Казахстана и был отдан «Улытау» из Джезказгана, также игравшему в высшей лиге.

В 1998—2000 годах выступал за «ЦСКА-Кайрат». В его составе в 2000 году стал обладателем Кубка Казахстана, хотя не провёл ни одного матча в розыгрыше.

В 2001 году перебрался в павлодарский «Иртыш», где был игроком основного состава. Кроме чемпионата и Кубка страны, играл с ним в Азиатском Кубке чемпионов. Выбив из розыгрыша туркменскую «Нису» (3:1, 2:1) и таджикистанский «Варзоб» (4:1, 3:2), на групповом этапе «Иртыш» опередил две команды из Саудовской Аравии — «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», пробившись в полуфинал, где уступил в дополнительное время японскому «Джубило Ивата» (0:1), а в матче за 3-4-е места иранскому «Персеполису» (0:2). Киров провёл в этом розыгрыше 5 матчей.

В 2002 году стал игроком действующего чемпиона страны — «Жениса» из Астаны, выиграл в его составе Кубок Казахстана. «Женис» стал первой казахстанской командой, которая после перехода национальной футбольной федерации из АФК в УЕФА участвовала в европейской Лиге чемпионов. Киров сыграл в обоих матчах первого квалификационного раунда, в котором «Женис» уступил молдавскому «Шерифу» по правилу гостевого гола (1:2, 3:2).

В 2003 году вернулся в Талды-Курган, где в течение двух сезонов выступал за «Жетысу». В 2005 году перешёл в «Шахтёр» из Караганды, но в следующем сезоне вновь играл в «Жетысу», уже в первом лиге.

В 2011—2012 годах выступал в первой лиге за «Иле-Саулет» из Отеген-Батыра. В сезоне-2013 также входил в его заявку, но не провёл ни одного матча и с июня до конца года работал в тренерском штабе.

В 1998—2001 годах Киров провёл 4 матча за сборную Казахстана, мячей не забивал.

Статистика

Матчи за сборную Казахстана

Достижения

В качестве игрока 
 ЦСКА-Кайрат

 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2000.

Семья 
Двоюродный брат Сергея Кирова Александр Киров (род. 1984) также выступал за сборную Казахстана.

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты Казахстана
Футбольные тренеры Казахстана
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Енбек» Жезказган
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Иле-Саулет»
Игроки сборной Казахстана по футболу